Бедзик — украинская фамилия. Известные носители:

 Бедзик, Александр Юрьевич (1955—2012) — украинский журналист.
 Бедзик, Дмитрий Иванович (1898—1972) — украинский советский писатель, драматург и журналист.
 Бедзик, Юрий Дмитриевич (1925—2008) — советский и украинский писатель и публицист.